Coexist — другий студійний альбом британського гурту The xx. Реліз альбому відбувся 5 вересня 2012 року на лейблі Young Turks.

Список композицій

Сингли 
 «Angels» (17 липня 2012)
 «Chained» (7 серпня 2012)
 «Sunset» (28 січня 2013)
 «Fiction» (15 липня 2013)

Примітки

Посилання 
 Список пісень та огляд альбому від Allmusic.com 

Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми The xx